Бе́лый гриб берёзовый () — гриб из рода Боровик.

Считается самостоятельным видом или формой белого гриба ().

Местное название в некоторых областях России колосови́к указывает на первое появление плодовых тел одновременно с колошением ржи.

Описание 
Шляпка 5—15 см в диаметре, в начале подушковидная, затем становится более плоской формы. Кожица гладкая или слегка морщинистая, блестящая, беловато-охряного или светло-жёлтого цвета, иногда почти белая.

Мякоть белая, плотная, не изменяет цвет после разрезания, с приятным грибным запахом, вкуса не имеет.

Ножка 5—12×2—4 см, бочонкообразная, сплошная, беловато-коричневая, с белой сеточкой в верхней части.

Трубчатый слой белый, затем светло-жёлтый, свободный или узкоприросший с выемкой. Трубочки длиной 1—2,5 см, поры округлые, мелкие.

Остатки покрывала отсутствуют.

Споровый порошок коричневый, споры 15 × 5 мкм, веретеновидные, гладкие.

Сходные виды 
Жёлчный гриб — несъедобный гриб с горькой мякотью, отличается розовеющим с возрастом трубчатым слоем, поверхность ножки с шероховатой сеточкой, сеточка имеет более тёмную окраску, чем основной цвет ножки.
Белый гриб и его разновидности — съедобные грибы.

Экология и распространение 
Образует микоризу с берёзой, растёт обычно на опушках, вдоль дорог. Наиболее распространён в северной части умеренной зоны от Мурманской области и южнее, встречается в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, известен в Западной Европе (Швеция, Финляндия, Франция). Встречается часто, местами очень обильно. Плодоношение одиночно или группами.

Сезон: июнь — октябрь.

Пищевые качества 
Съедобный гриб, ценится и употребляется так же, как и белый гриб.

Литература

См. также 
 Подберёзовик

Ссылки 
 Таксономия на сайте www.mycobank.org

Боровик
Съедобные грибы
Грибы Евразии
Бореальные грибы